Löv kan syfta på:

Löv – ett blad vanligen på lövträd
 Löf –  efternamn med flera olika stavningar
Lövträd – träd vars blad (löven) är tunna och platta
 Lövskog – skog bildad av lövträd
Löv, Bohuslän – sjö i Munkedals kommun
Löv, Värmland – sjö i Årjängs kommun

Se även 
Blad (olika betydelser)